Hattenberger ist der Familienname folgender Personen:
 Freya Hattenberger (* 1978), deutsche Medien- und Performance-Künstlerin
 Matthias Hattenberger (* 1978), österreichischer Fußballspieler
 Roland Hattenberger (* 1948), österreichischer Fußballnationalspieler